Slávia Havířov byl slezský futsalový klub z Havířova. Klub byl založen v roce 1988, zaniká v roce 2013.

Největším úspěchem klubu byla osmiletá účast v nejvyšší soutěži (1994/95 – 2001/02).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1988 – Slovan Havířov
 2001 – Slávia Havířov

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na stránkách efutsal.cz 

Zaniklé české futsalové kluby
Futsal v Moravskoslezském kraji
Futsalové kluby založené v roce 1988
Futsalové kluby zaniklé v roce 2013
Slávia Havířov
Fotbal v Havířově